Numele Mazilu se poate referi la:
 Dumitru Mazilu, om politic român
 Ionuț Mazilu, fotbalist român

Nume de familie românești